Сърбиново може да се отнася за:

 село Сърбиново, община Гостивар, Северна Македония;
 село Брежани, община Симитли, област Благоевград, България, чието име до 1934 година е Сърбиново;
 село Сребриново, община Панагюрище, област Пазарджик, България, чието име до 1934 година е Сърбиново.